Чемпионат Румынии по футболу 2003/2004 годов — 86-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 9 августа 2003 года и закончился 3 июня 2004 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

2003/2004
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 2003 году
Спорт в Румынии в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004